Schron główny – schron w forcie artyleryjskim, umieszczony pomiędzy koszarami szyjowymi a czołowym odcinkiem wału, przeważnie mieściły się w nim główne magazyny amunicji artyleryjskiej, pomieszczenia załogi i ubikacje. 

Fortyfikacje